Dados numéricos estimados ao redor do mundo que concernem à população Bahá'í. São muito variados, e particularmente de difíceis obtenção exata. A religião Bahá'í é quase que totalmente conectada a uma única ordem e hierarquia, devido à administração, mas a população Bahá'í está espalhada por quase todos os países e ilhas, e de culturas pertencentes a diversas etnias, sendo reconhecida como a segunda religião mais "espalhada" no mundo, depois do Cristianismo. Nos países onde os Bahá'ís sofrem perseguições, os dados não são obtidos por ser difícil a obtenção dessas informações expostas ao público.

Fé bahá'í